Pierre Morel ist der Name folgender Personen:

* Pierre Morel (Anthropologe) (1922–1977), französischer Anthropologe und Prähistoriker 
 Pierre Morel (Diplomat) (* 1944), französischer Diplomat
 Pierre Morel (Klimatologe), französischer Klimatologe, Geowissenschaftler und Hochschullehrer 
 Pierre Morel (Regisseur) (* 1964), französischer Regisseur und Kameramann
 Pierre Morel-À-L’Huissier (* 1958), französischer Politiker (DL, UMP, LR, UDI)
 Pierre Claude Morel (1928–1996), Biologe